Příjmení Gilchrist nese více různých osobností:

 Connie Gilchrist (1865–1946) – britská dětská umělecká modelka, herečka, tanečnice a zpěvačka
 Keir Gilchrist (* 1992) – kanadský herec a hudebník
 Mary Gilchristová (1882–1947) – skotská šachistka